Lucien Auger, né à Montréal en 1933 et mort le , est un psychologue canadien.

Biographie 
Le docteur Lucien Auger est né à Montréal en 1933. Il passe 25 ans de sa vie dans l’ordre des Pères Jésuites. Il obtient des licences universitaires en lettres, en pédagogie et en théologie à Montréal, Québec et Boston. Il est également titulaire de deux doctorats, l'un en philosophie et l'autre en psychologie.

Il était enseignant et coordonnateur du Service de consultations personnelles au Centre Interdisciplinaire de Montréal (C.I.M.).

À la suite de son décès, la direction du Centre Interdisciplinaire de Montréal a été confiée à M. Pierre Bovo, thérapeute et formateur ÉR. 

Il est principalement connu pour avoir traduit et adapté en français la psychothérapie émotivo-rationnelle créée par le  Albert Ellis, psychologue américain. Cette méthode trouve son origine chez les stoïciens dans l'antiquité.

Lucien Auger a fait des études universitaires à Montréal, Québec et Boston et obtient des licences en lettres, en pédagogie et en théologie. Il détient deux doctorats, l'un en philosophie et l'autre en psychologie. Il a publié plusieurs ouvrages de même que de nombreux cahiers de thérapie qu'il intégra dans la collection des Microthérapies. Il fut au Québec un auteur francophone prolifique et un diffuseur de première ligne de la psychothérapie émotivo-rationnelle.

Lucien Auger s'est efforcé de faire connaître la thérapie émotivo-rationnelle depuis 1972 à travers nombre de publications qui touchent différents aspects de l'existence humaine.

Bibliographie 
 .
 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Lien externe 
 
 Site officiel autorisé par la succession légale de Lucien Auger

Notes et références 

Psychologue québécois
Naissance en 1933
Naissance à Montréal
Décès en février 2001